Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельская (; 2 октября 1749, Вольфенбюттель — 10 марта 1810, Гандерсгейм) — принцесса из династии Вельфов, аббатиса имперского светского монастыря в Гандерсгейме.

Биография 
Августа Доротея — младшая дочь герцога Карла I Брауншвейгского и его супруги Филиппины Шарлотты Прусской, дочери короля Пруссии Фридриха Вильгельма I.

В 1776 году принцесса Августа Доротея была назначена деканиссой в Кведлинбургском монастыре, а вслед за этим — деканиссой в Гандерсгеймском монастыре. Спустя два года после смерти тётки Терезы Брауншвейг-Вольфенбюттельской в 1778 году Августа Доротея получила титул аббатисы Гандерсгеймского монастыря, но проживала преимущественно при дворе в Брауншвейге.

В 1802 году Августа Доротея подписала договор, по которому отказалась от непосредственного имперского подчинения монастыря во избежание его секуляризации и подчинила его брауншвейгскому герцогскому дому. Принцесса была вынуждена бежать, но затем по разрешению Наполеона вернулась на свою должность аббатисы. После её смерти аббатис в Гандерсгейме больше не избирали, монастырь перешёл в подчинение королевства Вестфалия. Король Жером распустил монастырь, последняя деканисса Каролина Ульрика Амалия Саксен-Кобург-Заальфельдская получила возмещение.

Предки

Примечания

Литература 
 Martin Hoernes und Hedwig Röckelein (Hrsg.): Gandersheim und Essen. Vergleichende Untersuchungen zu sächsischen Frauenstiften, Essen 2006
 C. Römer: Braunschweig-Bevern, Ein Fürstenhaus als europäische Dynastie 1667—1884, Braunschweig (1997)
 Kurt Kronenberg: Äbtissinnen des Reichstiftes Gandersheim 1981

Ссылки 
 welfen.de
 womenleaders.com

Аббатисы Гандерсгейма
Младший Брауншвейгский дом